Un centre de formation est un organisme procurant des  dont (liste non exhaustive) : 
football
 Centre de formation de football dont :
 Centre de formation de football d'Andoharanofotsy,
 Centre de formation de l'AJ Auxerre,
 Centre de formation du Stade brestois,
 Centre de formation du Stade Malherbe Caen,
 Centre de formation du FC Lorient,
 Centre de formation de l'En avant Guingamp,
 Centre de formation de l'Olympique de Marseille,
 Centre de formation de l'AS Monaco,
 Centre de formation de Mounana,
 Centre de formation du Sporting Portugal,
 Centre de formation du Stade de Reims,
 Centre de formation aux métiers du football Roland-Peugeot,
 Centre de formation de l'AS Saint-Étienne,
 Centre de formation du Paris Saint-Germain,
 Centre de formation du Racing Club de Strasbourg.

Rugby
 Centre de formation du Stade toulousain,
 Centre de formation de l'ASM Clermont Auvergne,
 Centre de formation de l'USA Perpignan,
 Centre de formation des Dragons catalans.

En journalisme
 Centre romand de formation des journalistes,
 Centre de formation des journalistes,
 Centre de formation et de perfectionnement des journalistes.

Police, armées
 Centre de formation interarmées au renseignement,
 Centre de formation des troupes spéciales,
 Centre militaire de formation professionnelle,
 Centre de formation de police,
 Centre de formation des cadets de la République,
 Centre de formation policière (Venezuela),
 Centre national de formation des unités cynophiles,
 Centre de formation d'infanterie, Catterick (British Army).

Maritime
 Centre de formation maritime de Pont-Réan,
 Centre de formation à la sécurité maritime (Finlande).

Autres
 Centre de formation d'animateurs,
 Centre de formation d'apprentis,
 Centre européen de formation,
 Centre de formation, de perfectionnement et d'assistance pour le secteur public français,
 Centre de formation professionnelle et de promotion agricole,
 Centre de formation professionnelle arts de Genève,
 Centre de formation continue en langues étrangères,
 Centres de formation professionnelle de la musique,
 Centre de formation aux recherches ethnologiques,
 Centre marocain de formation douanière,
 Centre de formation professionnelle technique de Genève,
 Centre de formation et d'emploi relatif aux émissions électromagnétiques,
 Centre québécois de formation aéronautique,
 Centre universitaire de formation des enseignants et des formateurs,
 Centre sectoriel de formation en industries électriques et électroniques,
 Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte,
 Centre international de formation à distance,
 Centre universitaire international de formation et de recherche dramatique,
 Centre de formation en restauration du patrimoine écrit,
 Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.

Formation professionnelle